Das HBL All-Star Game 2010 fand am Sonntag, den 6. Juni 2010 in der Max-Schmeling-Halle in Berlin vor 6.577 Zuschauern statt. Es war die 11. Auflage dieses Events.

Eine internationale Auswahl der Handball-Bundesliga spielte gegen die Nationalmannschaft des DHB. Die Deutsche Nationalmannschaft gewann mit 36:32 (18:13).

TOYOTA HBL-Auswahl & DHB-Auswahl

Toyota HBL-Auswahl 
In dieser Statistik sind nur Spieler, die auch zum Spiel da waren.
 Nationalitäten: 21 Spieler aus 9 Ländern; 6× , 4× , 3× , 3× , 1× , 1× , 1× , 1× , 1× 
 Vereine: 21 Spieler aus 14 Vereinen;  3× , 2× , 2× , 2× , 2× , 2× , 1× , 1× , 1× , 1× , 1× , 1× ,  1× , 1×

DHB-Auswahl 
 Vereine: 18 Spieler aus 9 Vereinen; 5× , 3× , 3× , 2× , 1× , 1× , 1× , 1× , 1×

Auszeichnungen

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga (HBL)

2010
Handballveranstaltung 2010
Handballwettbewerb in Berlin
Max-Schmeling-Halle